Myriocyclum schmardae är en ringmaskart som beskrevs av Grube 1880. Myriocyclum schmardae ingår i släktet Myriocyclum och familjen Phyllodocidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
schmardae